Miejscowości w USA:
 Nekoma – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Gminy w USA:
 Nekoma (ang. Nekoma Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier